Der Privat Bank Cup 2003 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. November 2003 in Dnipro stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Dnipro